Городенко Віталій Миколайович — старший матрос Збройних сил України, кавалер ордена “За мужність” III ступеня. 
 Городенко Георгій Борисович (1936-2020) — радянський футболіст, воротар. Майстер спорту СРСР. Віце-президент федерації футболу  деської області.

Примітки 

Українські прізвища